Винченцо Нестлер (, 8 января 1912, Агридженто — 14 июля 1988, Рим) — итальянский шахматист, мастер. Двукратный чемпион Италии (1943 и 1954 гг.). Участник сборной Италии в международных матчах и на шахматных олимпиадах.

По воспоминаниям самого Нестлера, он увлекся игрой в шахматы случайно, когда в 1931 году оказался в доме профессора математики Мессинского университета Паскуале Калапсо. Сын профессора национальный мастер Ремо Калапсо давал сеанс вслепую. Нестлер, который в тот момент знал только общие правила игры, был настолько впечатлен, что начал заниматься шахматами всерьез. Первыми наставниками Нестлера были Ремо Калапсо и его товарищ по юридическом факультету Санти Греко.

Впоследствии Нестлер стал одним из сильнейших шахматистов Италии. Кроме двух побед в чемпионатах страны он несколько раз завоевывал серебряные и бронзовые медали. Он неоднократно выступал в крупных международных турнирах.

Спортивные результаты

Литература 
 Fiorentino Palmiotto. Vincenzo Nestler: il più grande scacchista siciliano dell'era contemporanea. Agrigento, Circolo scacchistico Vincenzo Nestler, 1992.
 Adriano Chicco; Giorgio Porreca. Dizionario enciclopedico degli scacchi. Milano, Mursia, 1971.
 Adriano Chicco; Antonio Rosino. Storia degli scacchi in Italia. Venezia, Marsilio, 1990, ISBN 88-317-5383-5.
 Spina, Santo Daniele, I giocatori siciliani 1500-1975, aprile 2011 (ISBN 978-1-291-07508-3), pp. 319–320.
 Fabio Massimiliano Germanà, Breve storia degli scacchi a Messina, 2011.
 Enzo Giudici e Vincenzo Nestler. Remo Calapso, Edizioni Scacco! 1976.

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Италии